Змагання з артистичного плавання в технічній програмі соло на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 17 і 18 червня 2022 року.

Результати
Попередній раунд розпочався 17 червня о 09:00 за місцевим часом. Фінал відбувся 18 червня о 16:00 за місцевим часом.

Зеленим позначено фіналісток

Примітки 

Соло, технічна програма